László Nagy (dichter)
 László Nagy (handballer)
 László Nagy (kunstschaatser)
 László Nagy (scouting)
 László Nagy (voetballer)